1986/87 was het 76ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De hoogste klasse was de 1. Division, daaronder was de 2. Division. Na het eerste deel van het seizoen speelden de acht besten van de eerste klasse een play-off om de kampioen aan te duiden. De vier laatsten speelden met de vier eersten uit de tweede klasse een play-off waarbij de vier eersten het volgende seizoen in de hoogste klasse speelden. De laatste acht van de tweede klasse speelden een play-off waarbij de laatste drie degradeerden naar de derde klasse (Regionalliga).

De derde klasse bestond uit de Regionalliga Ost (Wenen, Niederösterreich en Burgenland), Regionalliga West (Salzburg, Tirol en Vorarlberg) en de Landesliga's uit Kärnten, Oberösterreich en Steiermark.

1. Division

Voorronde

Kampioensronde

Rapid Wien
Kampioensploeg Rapid: Michael Konsel, Herbert Feurer - Heribert Weber, Kurt Garger, Leo Lainer, Franz Weber, Robert Pecl - Petar Brucic, Reinhard Kienast, Andreas Heraf, Andreas Herzog, Karl Brauneder, Rudolf Weinhofer, Peter Schöttel, Peter Hrstic, Gerald Willfurth - Zlatko Kranjčar, Sulejman Halilovic, Richard Niederbacher, Hermann Stadler, Alexander Krautgartner, Michael Horak - Trainer: Otto Baric

2. Division

Voorronde

Nacompetitie

Promotie
De nummers één tot en met vier spelen volgend seizoen in de 1. Division, de nummers vijf tot en met acht komend volgend seizoen uit in de 2. Division.

Degradatie
De nummers één tot en met vijf speelden komend seizoen in de 2. Division, de nummers zes tot en met acht degradeerden naar de Regionalliga.

Promotie naar 2. Division 

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 1986/87